Ниже приведён список интегралов (первообразных функций) от иррациональных функций. В списке везде опущена аддитивная константа интегрирования.

Интегралы с корнем из  
Везде ниже: .

Интегралы с корнем из  
Везде ниже: .

Принято , для  смотрите следующий раздел. 

 

 

 
Заметим, что , где  принимает только положительные значения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  где

Интегралы с корнем из  
Везде ниже:

Интегралы с корнем из общего квадратного трёхчлена 
Здесь обозначено: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, где последний интеграл находится в зависимости от параметров a,b и c (см. выше)

Интегралы с корнем из линейной функции